Mesen kan henvise til flere stednavne i Rusland:
 Mesen (flod) – en flod i Republikken Komi og Arkhangelsk oblast, Rusland
 Mesenbugten – en bugt i Hvidehavet i Rusland, Rusland
 Mesen (by) – en bebyggelse i Mesenskij rajon i Arkhangelsk oblast
 Mesen Lufthavn – en lufthavn i Arkhangelsk oblast, Rusland
 Mesenskij rajon – en rajon i Arkhangelsk oblast, Rusland